

Куаниш — село, Актогайський район, Карагандинська область
 Куаниш — село, Зайсанський район, Східноказахстанська область